Philippe Barassat (né en 1963), réalisateur et scénariste français
 Fatima Zahra Barassat, femme politique marocaine